MXZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Meixian (Cina)